International School of Kraków (ISK) – międzynarodowa szkoła non-profit funkcjonująca od 1993 roku jako jednostka Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce. W pierwszych latach istnienia działała w ramach American School of Warsaw, zaś od roku 1998 jest jednostką samodzielną.

ISK prowadzi edukację w szerokim zakresie wiekowym: od dzieci 3-letnich, aż po klasy licealne. Od 2012 roku szkoła uczestniczy w programie International Baccalaureate (IB) Diploma Programme. ISK jest akredytowana przez Radę Szkół Międzynarodowych – The Council of International Schools oraz przez związek szkół – The New England Association of Schools and Colleges. Językiem wykładowym jest język angielski.

W 2006 roku, dzięki wsparciu Departamentu Stanu USA szkoła przeprowadziła się z centrum Krakowa do kampusu w podkrakowskiej Lusinie. W roku szkolnym 2022/2023 ISK kształci 330 uczniów z 30 państw. Czesne dla uczniów klas 1–12 wynosi około 64.821 PLN rocznie. ISK  posiada akredytację NEASC (The New England Association of Schools and Colleges) oraz oferuje program International Baccalaureate (IB) Diploma Programme w Krakowie.

Przypisy 

Międzynarodowe szkoły w Polsce
Oświata w województwie małopolskim
Kraków